

Giochi da tavolo
 Civilization – gioco da tavolo di Francis Tresham (1980)
 Civilization o anche Sid Meier's Civilization: The Boardgame (2002), un gioco di Glenn Drover
 Civilization o anche Sid Meier's Civilization: The Board Game (2010), un gioco di Kevin Wilson
 Civilization: A New Dawn, a gioco da tavolo (2017) di James Kniffen

Videogiochi
 Civilization: – videogioco di Sid Meier

Cinema 
 Civilization – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Powers Picture Plays
 Civilization – film del 1916 diretto da Reginald Barker, Thomas H. Ince e Raymond B. West

Musica 
 Civilization – album di Tony Williams del 1987
 Civilization – album dei Front Line Assembly del 2004

Televisione 
Una questione di civiltà (Civilization) – episodio della prima stagione di Star Trek: Enterprise